Thomas Bartley ist der Name folgender Personen:

* Thomas W. Bartley (1812–1885), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Houghton Bartley (1798–1878), neuseeländischer Politiker